Файно (також зустрічається варіант Fayno) — четвертий студійний альбом гурту Воплі Відоплясова, записаний 2002 року. У цей альбом увійшли також усі композиції максі-синглу — «Мамай».

Зміст 
Видання 2002 року
 «Світ» — 3:49
 «Рай» — 4:22
 «Полонина» — 3:46
 «Попs» — 3:34
 «Апокалипсис» — 2:29
 «Пачка цигарок» — 5:38
 «Сонячні дні» — 3:56
 «Море» — 4:55
 «Зоряна осінь» — 4:16
 «Ізнов» — 2:45
 «Мамай» — 5:28
 «Велика сила» — 3:39
 «Динама» — 5:29
 «Музика дика» — 4:31
 «Підманула» — 4:08
 «Осень» — 4:19
 «The Pack Of Cigarettes» — 4:06
 «Les Jours Ensoleillés» — 3:58

Видання 2007 року
 «Світ» — 3:49
 «Рай» — 4:22
 «Полонина» — 3:46
 «Попs» — 3:34
 «Апокалипсис» — 2:29
 «Пачка цигарок» — 5:38
 «Сонячні дні» — 3:56
 «Море» — 4:55
 «Зоряна осінь» — 4:16
 «Ізнов» — 2:45
 «Мамай» — 5:28
 «Велика сила» — 3:39
 «Динама» — 5:29
 «Музика дика» — 4:31
 «Підманула» — 4:08

Над альбомом працювали 
 Бас-гітара — Олександр Піпа
 Барабани, бек-вокал — Сергій Сахно
 Гітара, вокал — Євген Рогачевський
 Вокал, гітара, акордіон, семплер — Олег Скрипка
 Мастеринг — Sher, Юрій Лич
 Мікс — Jon Atack (пісні: 1, 4) , Sher (пісні: 2, 3, 5, 6, 8 to 17) , Володимир Овчінніков (пісні: 7, 18) , Олег Нєстеров (пісні: 7, 18)
 Фото, дизайн — NSid
 Запис — Віталій Телезин , Міхайло Габолаєв, Олег Нєстеров

Посилання 
 Файно 
 Тексти пісень 

Альбоми гурту ВВ